

Art 
 Grażyna est un poème polonais écrit par Adam Mickiewicz

Prénom et patronymes  
 Grażyna est un prénom féminin polonais

Toponymie 

 Grażyna est un village dans la voïvodie de Mazovie